Strada statale 97 – strada statale polacca
 Strada statale 97 delle Murge